TMNT — компьютерная игра в жанре hack and slash, разработанная компанией Ubisoft Montreal и изданная компанией Ubisoft для Game Boy Advance. Игра базируется на полнометражном компьютерном мультфильме Teenage Mutant Ninja Turtles 2007 года и была выпущена 20 марта 2007 года в Северной Америке, 22 марта в Австралии и 23 марта — в Европе.

Игра также вышла на Xbox 360, Wii, PlayStation 2, GameCube, PC, Nintendo DS и PlayStation Portable. Однако эта версия сильно отличается от других и является псевдотрёхмерным сайд-скроллерным Beat 'em up'ом.

Оценка

Примечания 

Компьютерные игры 2007 года
Beat ’em up
Игры только для Game Boy Advance
Компьютерные игры о черепашках-ниндзя
Компьютерные игры, изданные Ubisoft Entertainment
Компьютерные игры по мотивам фильмов
Компьютерные игры, разработанные в Канаде